Bingler ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Bingler (1862–1951), deutscher Erfinder
 Kurt Bingler (1888–1972), deutscher Generalstabsarzt
Theodor Bingler (1920–2004), deutscher Priester und Professor